Ha firmato il suo primo contratto discografico a 17 anni con la Mercury Records, pubblicando nel 1987 il suo primo singolo Stuck on Love.

Ha ottenuto una certa riconoscibilità sul finire degli anni ottanta, grazie al singolo The best of My Love. In seguito ha continuato a cantare con lo pseudonimo di Dee Fredrix, con il quale nel 1993 ha pubblicato un album per la Warner Music.

Nel 1986 prese parte al progetto Dance Aid, supergruppo formato per scopi benefici, di cui facevano parte, tra gli altri, anche Tina Charles, Kenny G e Mel & Kim.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Peter Gabriel, Kylie Minogue, Donna Summer, i Jamiroquai e i Fourplay.

Discografia

Album 
 1993 - Grace

Singoli 
 1987 - Stuck on Love
 1988 - The Best of My Love
 1993 - Live My Life
 1994 - Dirty Money
 1994 - And So I Will Wait for You

Note

Collegamenti esterni